Het Nederlands kampioenschap dammen van 1955 telde 13 deelnemers. Zowel Henk Laros als Reinier Cornelis Keller behaalde 15 punten. Er werden twee tweekampen georganiseerd om te bepalen wie zich Nederlands kampioen mocht noemen, maar deze eindigden beide in remise. Toen werd er besloten dat degene die als eerste zou winnen de titel zou krijgen. Dat bleek de tiende partij te zijn die Keller in 27 zetten won. Hij won hiermee voor de dertiende keer de nationale titel.

Resultaten

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1955